Riehl er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Alois Riehl (1844–1924) – østrigsk filosof
 Wilhelm Heinrich Riehl (1823–1897) – tysk journalist, novellist og kulturhistoriker

Efternavne